Саид Шагабудинович Шахмурадов (15 июля 1963, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский спортсмен, специализировался по карате, победитель чемпионата СССР.

Спортивная карьера 
Карате начал заниматься в 1979 году. Первый тренер — Гусейн Магомаев. В 1982 году стал победителем чемпионата СССР в команде РСФСР.

Личная жизнь 
В 1981 году окончил школу № 40 в Махачкале. В 1989 году окончил строительный факультет Дагестанского государственного технического института. В 1993 году окончил махачкалинский филиал Московского автомобильно-дорожного института.

Спортивные достижения 
 Чемпионат СССР по карате 1982 (команда) — ;

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с. 

Чемпионы СССР по карате